Булка (від  — «куля», «ґуля» або від ) — хліб з пшеничного борошна, білий хліб
 «Булка» — оповідання Леся Мартовича

Примітки